Az 1998. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 11-én rendezték a Hakubában. Az aranyérmet az amerikai Picabo Street nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kovács Mónika a 40. helyen végzett.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1998. évi téli olimpiai játékokon